Evangelista Torricelli – matematico e fisico italiano
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1918
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1934
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1939
 Evangelista Torricelli – ex , sommergibile della United States Navy ceduto alla Marina Militare
  – classe di sommergibili della Marina militare italiana 
 Liceo ginnasio statale Evangelista Torricelli – liceo di Faenza